warzelnia – cytat za PWN: zakład przemysłowy lub jego dział, w którym odbywa się warzenie jakiegoś surowca spożywczego
 warzelnia piwa – dział browaru
 warzelnia serów – dział serowarni
 warzelnia soli – zakład przemysłowy produkujący sól
2 szczyty
 Warzelnia – szczyt w Karkonoszach w obrębie Borowic
 Warzelnia – szczyt w Karkonoszach w obrębie Szklarskiej Poręby

Przypisy